Романеску () — фамилия румынского происхождения. Известные носители:

 Романеску, Аристицца (1854—1918) — румынская театральная актриса, педагог.
 Романеску, Элеонора Дмитриевна (1929—2019) — молдавская художница. Народная артистка Молдовской ССР.